Новопавловское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края Российской Федерации.

Административный центр — пгт Новопавловка.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Читинской области от 19 мая 2004 года «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области».

Закон Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК «О преобразовании и создании некоторых населенных пунктов Забайкальского края»:

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Петровск-Забайкальского района
Городские поселения Забайкальского края